Heinermann ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Heinermann (1895–1956), deutscher Kommunalpolitiker
 Otto Heinermann (1887–1977), Dortmunder Kirchenmusiker
 Theodor Heinermann (1890–1946), deutscher Romanist und Hispanist